

Persone 
 Alice Schwarzer – scrittrice, giornalista e femminista tedesca
 Christian Schwarzer – ex pallamanista tedesco
 Johann Schwarzer – regista, fotografo e produttore cinematografico austriaco
 Mark Schwarzer – ex calciatore australiano
 Max Schwarzer – illustratore tedesco

Altro 
 Schwarzer Block – nome in tedesco dato ad azioni di protesta spesso violenta, meglio nota come Black bloc